Bolasac (en francès Boulazac) és un municipi occità del Perigord, situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Bibbiena

Referències 

Municipis de la Dordonya